Шахмар Зульфугар оглы Алекперов (; 23 августа 1943, Кировабад — 12 августа 1992, Баку) — азербайджанский и советский актёр и кинорежиссёр, Народный артист Азербайджанской ССР (1989). Член КПСС с 1978 года.

Жизнь и творчество 
Шахмар Алекперов родился 23 августа 1943 года в городе Кировабад (ныне — Гянджа) Азербайджанской ССР. Его отец Зульфугар был родом из Джебраила, а мать — из Тифлиса. Когда Шахмару было девять лет, семья переехала в Баку.

Обучался на актёрском факультете Театрального института в классе Рзы Тахмасиба. С 3-го курса играл на сцене Азербайджанского государственного драматического театра. Вскоре от режиссёра Адиля Искендерова получил приглашение в киностудию «Азербайджанфильм» в студию «киноактёрство», созданную Искендеровым.

В «Азербайджанфильме» Шахмар Алекперов проявил себя как актёр и режиссёр, а также дублировал фильмы. Шахмар Алекперов сыграл в 147 фильмах. Среди известных ролей — Фаррух («Поединок в горах»), Газанфар («Семеро сыновей моих»), сын («Ожидание»), Иман («Последний перевал»), Ариф («Жизнь испытывает нас»), Азад («В Баку дуют ветры»), Гатыр Мамед («Мститель из Гянджабасара»), Джавидан («Бабек»), Ибрагим («Пора седлать коней») и др.

В 1987 году Шахмар Алекперов (совместно с ) снял свой первый фильм «» по мотивам повести Анара «Летние дни города» с Гамлетом Ханызаде в главной роли. Алекперов снял также такие фильмы как «Газельхан» и «Безбрежная ночь».

При жизни ему были присвоены звания заслуженного и народного артиста Азербайджанской ССР.

Шахмар Алекперов заболел во время съёмок фильма «Фирангиз». Будучи у стоматолога, Алекперов поранил язык. Рана была простужена во время съёмок фильма и превратилась в язву. Из-за болезни (в нижней челюсти у Алекперова развился рак) Алекперов больше не мог нормально разговаривать и играть и занимался только кинорежиссёрской деятельностью. Болезнь прогрессировала. Зимой 1992 года актёра повезли на лечение в Гамбург, но врачи заявили, что в случае с Алекперовым медицина бессильна.

Актёр скончался от рака 12 августа 1992 года, на 49-м году жизни. Похоронен на II Аллее почётного захоронения в Баку.

Примечания 

Народные артисты Азербайджанской ССР
Заслуженные артисты Азербайджанской ССР
Умершие от рака
Похороненные на II Аллее почётного захоронения в Баку
Члены КПСС
Коммунисты Азербайджана